Carega steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Cellio con Breia in der Provinz Vercelli, Italien
 den ligurischen Namen der Gemeinde Carrega Ligure in der Provinz Alessandria, Italien
 die Caregagruppe, ein Bergmassiv in den italienischen Alpen
 die Cima Carega, ein Berg in der Caregagruppe 
 Kampfname von Domingos Sávio, osttimoresischer Beamter